Příjmení Aubrecht nosí tyto osobnosti:

 Alois Aubrecht (1915–1943), český odbojář popravený nacisty za sabotáže
 Jan Aubrecht, český politik, poslanec ČNR po roce 1968
 Radek Aubrecht (* 1979), český pedagog
 Stanislav Aubrecht (* 1966), český herec
 Václav Aubrecht (1921–1943), český odbojář popravený nacisty za pomoc zajatci na útěku
 Vlastimil Aubrecht (* 1953), český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Vojtěch Aubrecht (1912–???), český a čs. politik, poúnorový poslanec NS za KSČ